Damir Kedžo – cantante croato
 Mateo Kedžo – cestista croato 
 Nikola Kedžo – pallamanista croato